Шпергль — прізвище. Відомі носії:

 Шпергль Анатолій Мефодійович — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Шпергль Отокар Йосипович — чеський і український контрабасист.
 Авдоніна-Шпергль Галина Федорівна — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.